Ovčáry est un toponyme qui peut désigner :

Ovčáry, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ovčáry, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie